Шенбрунн может означать:
 Шёнбрунн () — летняя резиденция австрийских императоров династии Габсбургов.
 Шенбрунн, Светлана Павловна (1939—2022) — русская писательница и переводчица.

См. также 
 Шёнбрун () — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
 Шенбрун — село в Красногвардейском районе Крыма.